

Избранное кино

Мировое кино 
 «Американский солдат»/Der amerikanische Soldat, ФРГ (режиссёр Райнер Вернер Фасбиндер)
 «Баллада о Кэйбле Хоге»/The Ballad of Cable Hogue, США (режиссёр Сэм Пекинпа)
 «Березняк»/Brzezina, Польша (режиссёр Анджей Вайда)
 «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»/Willy Wonka & the Chocolate Factory, Великобритания-Канада-США (режиссёр Мел Стюарт)
 «„МЭШ“ или Военно-полевой госпиталь»/MASH, США (режиссёр Роберт Олтмен)
 «Воспоминания о будущем»/Erinnerungen an die Zukunft, Германия, самый известный из документальных фильмов о тайнах происхождения человечества и зарождения цивилизаций (режиссёр Харальд Райнль)
 «Герои Келли»/Kelly’s Heroes, США (режиссёр Брайан Дж. Хаттон)
 «Два мула для сестры Сары»/Two Mules For Sister Sara, США (режиссёр Дон Сигел)
 «Двенадцать стульев»/The Twelve Chairs, США (режиссёр Мел Брукс)
 «Дикий ребёнок»/L’enfant sauvage, Франция (режиссёр Франсуа Трюффо)
 «Жандарм на прогулке»/Le Gendarme en Balade, Франция-Италия (режиссёр Жан Жиро)
 «За пределами долины кукол»/Beyond the Valley of the Dolls, США (режиссёр Расс Мейер)
 «Забриски-пойнт»/Zabriskie Point, США (режиссёр Микеланджело Антониони)
 «Колено Клер»/Le Genou De Claire, Франция (режиссёр Эрик Ромер)
 «Клоуны» / I Clowns, Италия (режиссёр Федерико Феллини)
 «Конформист»/Il conformista, Италия (режиссёр Бернардо Бертолуччи)
 «Красный круг»/Le Cercle rouge, Франция-Италия (режиссёр Жан-Пьер Мельвиль)
 «Крот»/El Topo, Мексика (режиссёр Алехандро Ходоровски)
 «Мелочи жизни»/Les choses de la vie, Франция-Италия-Швейцария (режиссёр Клод Соте)
 «Мона: девственница-нимфетка» / Mona the Virgin Nymph, США (реж. Майкл Бенвенист и ) — первый откровенно порнографический фильм с сюжетом, который получил общий театральный релиз в США.
 «Пассажир дождя»/Le Passager de la pluie, Франция-Италия (режиссёр Рене Клеман)
 «Пейзаж после битвы»/Krajobraz Po Bitwie, Польша (режиссёр Анджей Вайда)
 «Письмо из Кремля»/The Kremlin Letter, США (режиссёр Джон Хьюстон)
 «Подсолнухи» /I Girasoli, Италия-Франция (режиссёр Витторио Де Сика)
 «Посредник»/The Go-Between, Великобритания (реж. Джозеф Лоузи)
 «Признание»/L' Aveu, Франция-Италия (режиссёр Константин Коста-Гаврас)
 «Птица с хрустальным оперением» /L' Uccello Dalle Plume Di Cristallo, Италия-ФРГ (режиссёр Дарио Ардженто)
 «Рассеянный»/Le Distrait, Франция (режиссёр Пьер Ришар)
 «Рио Лобо»/Rio Lobo, США (режиссёр Говард Хоукс)
 «Сад Финци-Контини» /Il Giardino Dei Finzi Contini, Италия-ФРГ-Франция (режиссёр Витторио Де Сика)
 «Семейный очаг»/Domicile conjugal, Франция-Италия (режиссёр Франсуа Трюффо)
 «Силуэты на пересечённой местности»/Figures In A Landscape, Великобритания (режиссёр Джозеф Лоузи)
 «Система»/Życie rodzinne, Польша (режиссёр Кшиштоф Занусси)
 «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»/Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Италия (режиссёр Элио Петри)
 «Стратегия паука»/La strategia del ragno, Италия (режиссёр Бернардо Бертолуччи)
 «Тристана»/Tristana, Испания-Франция-Италия (режиссёр Луис Бунюэль)
 «Уловка-22»/Catch-22, США (режиссёр Майк Николс)
 «Холодный пот»/De la part des copains, Франция-Италия (режиссёр Теренс Янг)
 «Частная жизнь Шерлока Холмса»/The Private Life of Sherlock Holmes, США (режиссёр Билли Уайлдер)
 «Человек по имени Лошадь»/A Man Called Horse, США (режиссёр Элиот Силверстайн)

Советское кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 Ритмы Апшерона (реж. Эльдар Кулиев)
 Севиль (реж. Владимир Гориккер)
 Семеро сыновей моих (реж. Тофик Тагизаде)

Фильмы Белорусской ССР 
 «Белая земля», (реж. Александр Карпов)
 «Пятёрка отважных», (реж. Леонид Мартынюк)
 «Чёрное солнце», (реж. Алексей Спешнев)

Фильмы Грузинской ССР 
 «Жил певчий дрозд», (реж. Отар Иоселиани)
 «Звезда моего города», (реж. Отар Обесадзе)
 «Рубежи», (реж. Лана Гогоберидзе)
 «Сады Семирамиды», (реж. Семён Долидзе)
 «Старые мельницы», (реж. Тенгиз Гошадзе)
 «Чермен», (реж. Нико Санишвили)

Фильмы РСФСР 
 «Африканыч», (реж. Михаил Ершов)
 «Баллада о Беринге и его друзьях», (реж. Юрий Швырёв)
 «Бег», (реж. Александр Алов и Владимир Наумов)
 «Белорусский вокзал», (реж. Андрей Смирнов)
 «Был месяц май», (реж. Марлен Хуциев)
 «Вас вызывает Таймыр», (реж. Алексей Коренев)
 «Внимание, черепаха!», (реж. Ролан Быков)
 «Возвращение „Святого Луки“», (реж. Анатолий Бобровский)
 «Волшебная сила», (реж. Наум Бирман)
 «Город первой любви», (реж. Борис Яшин, Манос Захариас)
 «Два дня чудес», (реж. Лев Мирский)
 «Дядя Ваня», (реж. Андрей Михалков-Кончаловский)
 «Зелёные цепочки», (реж. Григорий Аронов)
 «Король Лир», (реж. Григорий Козинцев)
 «Красная площадь», (реж. Василий Ордынский)
 «Кремлёвские куранты», (реж. Виктор Георгиев)
 «Любовь Яровая», (реж. Владимир Фетин)
 «Миссия в Кабуле», (реж. Леонид Квинихидзе)
 «Мой добрый папа», (реж. Игорь Усов)
 «Морской характер», (реж. Василий Журавлёв)
 «Моя улица», (реж. Леонид Марягин)
 «Начало», (реж. Глеб Панфилов)
 «О любви», (реж. Михаил Богин  )
 «Один из нас», (реж. Геннадий Полока)
 «Опекун», (реж. Альберт Мкртчян, Эдгар Ходжикян)
 «Переступи порог», (реж. Ричард Викторов)
 «Полчаса на чудеса», (реж. Михаил Юзовский)
 «Приключения жёлтого чемоданчика», (реж. Илья Фрэз)
 «Семь невест ефрейтора Збруева», (реж. Виталий Мельников)
 «Случай с Полыниным», (реж. Алексей Сахаров)
 «Спокойный день в конце войны», (реж. Никита Михалков)
 «Спорт, спорт, спорт», (реж. Элем Климов)
 «Судьба резидента», (реж. Вениамин Дорман)
 «Тайна железной двери», (реж. Михаил Юзовский)
 «Трое», (реж. Исидор Анненский)
 «Украденный поезд», (реж. Владимир Янчев)
 «Хозяин», (реж. Михаил Ершов)
 «Цветы запоздалые», (реж. Абрам Роом)

Фильмы совместных производителей

Двух стран 
 «Ватерлоо», (реж. Сергей Бондарчук)
 «Песни моря», (реж. Франчиск Мунтяну, (совм. с Румынией)

Фильмы Украинской ССР 
 «В тридевятом царстве...», (реж. Евгений Шерстобитов)
 «Городской романс», (реж. Пётр Тодоровский)
 «Мир хижинам — война дворцам», (реж. Исаак Шмарук)
 «Обратной дороги нет», (реж. Григорий Липшиц)

Лидеры проката 
 «Неподсуден», (реж. Владимир Краснопольский и Валерий Усков) — 4 место, 43,3 млн зрителей
 «Белое солнце пустыни», (режиссёр Владимир Мотыль) — 34,5 млн зрителей

Знаменательные события 
 30 марта — премьера фильма «Белое солнце пустыни» (режиссёр В. Я. Мотыль)

Персоналии

Родились 
 4 февраля — Габриэль Анвар, британско-американская актриса.
 7 марта — Рэйчел Вайс, британо-американская актриса.
 29 апреля — Ума Турман — американская киноактриса.
 22 мая — Наоми Кэмпбелл — американская модель, актриса.
 27 мая — Джозеф Файнс — британский актёр.
 4 июня — Изабелла Скорупко, шведская актриса польского происхождения.
 30 июля — Кристофер Нолан, британский и американский режиссёр.
 31 августа — Зак Уорд, канадский актёр кино и телевидения.
 29 сентября
 Николас Виндинг Рефн, датский режиссёр, продюсер, сценарист.
 Наташа Грегсон Вагнер, американская актриса.
 Эмили Ллойд, английская актриса.
 8 октября — Мэтт Деймон — американский актёр и сценарист.
 12 декабря — Дженнифер Коннелли — американская актриса.

Скончались 
 29 марта — Лев Кулешов, советский кинорежиссёр, теоретик кино.
 5 октября — Владимир Владиславский, советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 17 апреля — Луспекаев, Павел Борисович, советский актёр театра и кино.
 6 ноября — Леонида Барбони, итальянский кинооператор.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР